iDEMO Institut za demokraciju nevladina je organizacija osnovana u ožujku 2006., registrirana kao centar za istraživanje i razvoj javnih politika, u područjima: manjine i marginalizirane skupine, ekonomska prava i poduzetništvo, mediji, vladavina prava i zakona, te transparentnost političkih procesa, te je aktivan i u procesima euro-atlantskih integracija.
iDEMO provodi Indeks otvorenosti društva, na dvogodišnjoj osnovi, te niz manjih projekata iz područja javnih politika i javnog zagovaranja.

iDEMO radi uz potporu članova, a financira se kroz donacije, sponzorstva i članarine.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske, no surađuje s mnogim udrugama i ostalim nevladinim organizacijama na međunarodnom nivou također.

Ured iDEMO se nalazi u Zagrebu.

Stvaranje i zagovaranje javnih politika 

Pod pojmom javnih politika (public policy, engl.) podrazumijeva se poticanje aktivnog uključivanja građana, stručne javnosti i nevladinog sektora u proces osmišljavanja strategija, prijedloga zakonskih promjena te unapređenje prakse i donošenja odluka koje potiču demokratski razvoj Republike Hrvatske.

Indeks otvorenosti društva 

Indeks je kreiran kao instrument za identificiranje institucionalnih i strukturalnih prepreka u razvoju otvorenog društva, a koristi se kao alat za zagovarački i policy rad, fokusiran je na identificirane “kritične točke”, ali i kao alat za procjenu potreba  - za kvalitetniju izradu programa usmjerenih na demokratizaciju društva na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, te za racionalnije raspoređivanje sredstava, kako od strane vlasti (na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou), tako i domaćih i međunarodnih donatora. 

U razvoj metodologije bio je uključen čitav niz hrvatskih stručnjaka. 

Nakon završetka pilot faze projekta Indeks otvorenosti društva, a koja je rezultirala publikacijom Indeks otvorenosti društva Hrvatska 2006., iDEMO nastavlja s provođenjem projekta u planiranom dvogodišnjem ciklusu. Sljedeće istraživanje, u 2008., po prvi puta bit će provedeno u desetak zemalja srednje i istočne Europe.

Publikacija je besplatno dostupna na stranici iDEMO Instituta za demokraciju.

Aktivnosti 
 
Aktivnost uključuju sljedeće: priprema i izvođenje projekata javnih politika iz područja medija, obrazovanja, ekonomskih sloboda i poduzetništva, vladavine prava i zakona, transparentnosti i demokratičnosti političkih procesa, te manjina i marginaliziranih skupina, te istraživanja vezana za poticanje razvoja u navedenim područjima, poticanje javnih rasprava o oblikovanju javnih politika u navedenim područjima;poduzimanje i podupiranje akcija kojima je cilj javno zagovaranje i lobiranje za kvalitetnu javnu politiku u navedenim područjima; edukacije, savjetovanja, evaluacije, analize, procjene potreba, monitoring;izdavačku djelatnost.

iDEMO je član PASOS-a (Policy Association for Open Society) iz Praga, Češka Republika.

Izbor iz ostalih projekata

iDEMO također provodi projekte usmjerene na one situacije/procese/probleme u hrvatskom društvu koji su identificirani ili potvrđeni Indeksom otvorenosti društva. Tako je na osnovi pilot faze projekta Indeks otvorenosti društva iDEMO usmjerio napore na projekte socijalne inkluzije, kao što su projekti namijenjeni poboljšanju statusa i zapošljavanja Roma i Romkinja u onim županijama s najvećom romskom populacijom: Obrazovanje za zapošljavanje: Romska tradicijska baština u kulturnom turizmu Baranje, Zapošljavanje Roma i Romkinja: Procjena stanja, potreba i preporuke, te Informirane Romkinje – zaposlene Romkinje.

Vanjske poveznice 
 iDEMO Institut za demokraciju 
 PASOS Policy Association for Open Society

 Hrvatske udruge